Pospieszalski (forma żeńska: Pospieszalska, liczba mnoga: Pospieszalscy) – polskie nazwisko.

Etymologia nazwiska 
Prawdopodobnie powstało poprzez dodanie formantu -ski do staropolskiego nazwiska Pośpiech, jako Pospiesz – al + ski.

Demografia 
Na początku lat 90. XX wieku w Polsce mieszkały 43 osoby o tym nazwisku, najwięcej w dawnym województwie: częstochowskim – 13, poznańskim – 12 i warszawskim – 10. W 2002 roku według bazy PESEL mieszkało w Polsce 37 Pospieszalskich, najwięcej w Częstochowie i Warszawie.

Znani przedstawiciele 
 Antoni Pospieszalski – polski dziennikarz, eseista i filozof,
 Jan Pospieszalski – basista, kompozytor, dziennikarz, publicysta,
 Karol Marian Pospieszalski – polski prawnik i historyk,
Marcin Pospieszalski – muzyk, kompozytor, aranżer, producent muzyczny,
Marian Adam Pospieszalski – polski architekt,
Mateusz Pospieszalski – muzyk, kompozytor, aranżer.

Przypisy 

Polskie nazwiska